El término eucariota puede hacer referencia:

 a lo que es específico de la célula eucariota, tipo de célula con núcleo y más compleja que la célula procariota;
 a Eucarionte, organismo perteneciente al taxón Eukarya y que está constituido por células eucariotas.